Ellsworth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ellsworth (borough) (Pennsylvania)
 Ellsworth Township (Arkansas)
 Ellsworth Township (Emmet County, Iowa)
 Ellsworth Township (Hamilton County, Iowa)
 Ellsworth Township (Kansas)
 Ellsworth Township (Michigan)
 Ellsworth Township (Minnesota)
 Ellsworth Township (Nebraska)
 Ellsworth Township (Ohio)
 Ellsworth (Town), Wisconsin